Лутон — город в Англии.
 Лутон (аэропорт) — один из аэропортов Лондона.